Села могу бити:

Друштвена географија
 Множина именице село, насељено место руралног типа

Насељена места
 Села (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Села (Колашин), насеље у општини Колашин, Црна Гора
 Села (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, Босна и Херцеговина
или:
 Добра Села, насеље у општини Шавник, Црна Гора

Види још 
 Село (вишезначна одредница)
 Нова Села